Sezon 2008/2009 był 18. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytułu nie obroniła drużyna NK Domžale. Mistrzem Słowenii został zespół NK Maribor.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Przypisy

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2008 w Słowenii
2009 w Słowenii